Herr è un appellativo onorifico e titolo nobiliare tedesco analogo a quello di signore. Può riferirsi anche a:

Persone
 Alexander Herr (1978) – ex saltatore con gli sci tedesco
 Beth Herr (1964) – ex tennista statunitense
 Dominique Herr (1965) – ex calciatore svizzero
 Frédéric Georges Herr (1855-1932) – generale francese
 Hugh Herr (1964) – ingegnere, biofisico e arrampicatore statunitense
 Lucien Herr (1864-1926) – intellettuale francese
 Michael Herr (1940-2016) – giornalista e sceneggiatore statunitense
 Traugott Herr (1890-1976) – generale tedesco
 Trude Herr (1927-1991) – attrice, cantante, direttrice teatrale, regista e sceneggiatrice tedesca

Altro
 Herr – comunità non incorporata dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Herr Mannelig – ballata di epoca medievale
 Monte Herr – montagna dei Monti della Regina Maud, Antartide

Altri progetti